Пётр Ива́нович Стру́ппе (; , Добленский уезд, Курляндская губерния — 30 октября 1937) — советский партийный и государственный деятель, председатель Леноблисполкома (1932—1936).

Биография 
Родился в усадьбе Ускур Вильценской волости Добленского уезда Курляндской губернии (ныне Вилцская волость Елгавского края Латвии) в семье зажиточного крестьянина. Окончил сельскую школу, три года учился в городском училище.

Член РСДРП с 1907 года. За революционную деятельность был арестован в 1908 году, приговорён к 1,5 годам каторжных работ (Рижская каторжная тюрьма, 1909 — январь 1911). С 1913 года работал в большевистской газете «Лайка Балсс» (Laika Balss («Голос Времени»), Рига).

В 1915 году был кооптирован в ЦК РСДРП. В том же году переехал в Петроград, работал в нелегальной типографии. Уклонившись от призыва в армию, уехал в Москву, затем в Самару; член Самарского комитета РСДРП(б). Повторно был арестован в 1916 году и приговорён к административной высылке на 4 года в Ленский уезд Иркутской губернии, амнистирован а.

В 1917—1918 годы — член Самарского губкома РКП(б), исполкома Самарского губсовета, в 1918—1919 — комиссар Самарского укрепрайона, член коллегии Самарского губкома финансов и РВС Уральского укрепрайона. В 1919—1920 годы — председатель Исполкома Уральского губсовета, председатель Уральского губревкома.

В 1920—1922 годы работал в Киргизской АССР: заместитель наркома внутренних дел, одновременно (1922) — председатель Киргизской областной ревкомиссии РКП(б). С 1922 по ноябрь 1923 года — ответственный инструктор ЦК РКП(б), с ноября 1923 по апрель 1926 — ответственный секретарь Псковского губкома ВКП(б).

С 1926 года работал в Ленинграде:
 с 26.4.1926 по 1927 — секретарь и одновременно заведующий орготделом Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б),
 с 1927 по июнь 1930 — ответственный секретарь Выборгского и Василеостровского райкомов ВКП(б),
 с июня 1930 по декабрь 1931 — председатель Ленинградской областной контрольной комиссии ВКП(б),
 с 13.12.1931 по июнь 1932 — второй секретарь Ленинградского обкома ВКП(б).

С мая 1932 по 17 февраля 1936 года — председатель Ленинградского облисполкома.

С февраля 1936 по 27 июня 1937 года — начальник Свердловского управления Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР.

С 13.7.1930 по 26.1.1934 — член Центральной контрольной комиссии ВКП(б), одновременно по 4.2.1932 — член Президиума ЦКК ВКП(б). С 10.2.1934 по 29.6.1937 — кандидат в члены ЦК ВКП(б).

Арестован 27 июня 1937 г. Расстрелян. Реабилитирован.

Примечания

Литература 
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. — Алматы, 2008.
  Неизвестный Киров. — Издательский дом «Нева», 2001. — 542 с.
 
 Фомичев А. Г. Очерки истории Псковской организации КПСС. — Лениздат, 1971. — 542 с.

Ссылки 
 

Революционеры Российской империи
Репрессированные в Российской империи
Члены ЦК РСДРП
Ссыльные революционеры
Сосланные в Сибирь
Вторые секретари Ленинградского обкома КПСС
Председатели Ленинградского облисполкома
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены Центральной контрольной комиссии ВКП(б)
Казнённые в 1937 году
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР